Eodelena är ett släkte av spindlar. Eodelena ingår i familjen jättekrabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jättekrabbspindlar
Eodelena